Ро́берт Фле́минг Рэ́нкин (, род. 27 июля 1949) — плодовитый британский писатель юмористической фантастики. На текущий момент опубликовал 35 романов. Родился в Парсонс Грин, районе Лондона. Проживает в Брайтоне со своей женой. Начал писать в конце 1970-х. Первым романом, вошедшим в список бестселлеров, стал «Snuff Fiction» 1999 года. На тот момент 18 его предыдущих романов были распроданы суммарным тиражом около миллиона копий. Его книги представляют собой причудливую смесь научной фантастики, фэнтези, оккультизма и городских легенд, повторяющихся шуток, и заигрываний со стимпанком. Сам Рэнкин определяет жанр своих книг как «far-fetched fiction» в надежде, что книжные магазины выделят отдельные полки для его книг. В целом, скудная биографическая информация тесно переплетается с вымышленными фактами о себе, которыми писатель щедро снабжал первые издания своих книг. В 2009 году Викторианское Стимпанковское Общество присвоило ему почетное звание члена общества за уникальный вклад в развитие жанра.

Действие большинства романов Рэнкина происходит в Брентфорде, пригороде Лондона, где вырос сам автор, и где, судя по его романам, происходит постоянная борьба с инопланетными захватчиками или древним злом. Обложки к большинству изданий книг также принадлежат авторству писателя. В 2012 году Рэнкин самостоятельно опубликовал серию из первых 23 своих романов в виде приложений для Amazon Kindle, снабдив их новыми авторскими иллюстрациями.

На русском языке на текущий момент издательством АСТ опубликовано два романа Рэнкина: «Танцы с саквояжем вуду» (The dance of the voodoo handbag) и «Чисвикские ведьмы» (The witches of Chiswick) В феврале 2013 года книжный клуб «Realms of books» выпустил ограниченный тираж романа «Snuff fiction» («Мир в табакерке, или Чтиво с убийством», переводчик В. Филиппов).

Библиография 
 «The Antipope» (1981) (входит в цикл «The Brentford Trilogy»)
 «The Brentford Triangle» (1982) (входит в цикл «The Brentford Trilogy»)
 «East of Ealing» (1984) (входит в цикл «The Brentford Trilogy»)
 «The Sprouts of Wrath» (1984) (входит в цикл «The Brentford Trilogy»)
 «Armageddon: The Musical» (1988) (входит в цикл «Armageddon»)
 «They Came and Ate Us» (Armageddon II: The B Movie) (1991) (входит в цикл «Armageddon»)
 «The Suburban Book of the Dead» (Armageddon III: The Remake) (1992) (входит в цикл «Armageddon»)
 «The Book of Ultimate Truths» (1993) (входит в цикл «Cornelius Murphy»)
 «Raiders of the Lost Car Park» (1994) (входит в цикл «Cornelius Murphy»)
 «The Greatest Show Off Earth» (1994)
 «The Most Amazing Man Who Ever Lived» (1995) (входит в цикл «Cornelius Murphy»)
 «The Garden of Unearthly Delights» (1995)
 «A Dog Called Demolition» (1996)
 «Nostradamus Ate My Hamster» (1996)
 «Sprout Mask Replica» (1997)
 «The Brentford Chainstore Massacre» (1997) (входит в цикл «The Brentford Trilogy»)
 «The Dance of the Voodoo Handbag» (1998)//«Танцы с саквояжем вуду»
 «Apocalypso (novel)» (1998)
 «Snuff Fiction» (1999)//«Мир в табакерке, или Чтиво с убийством»
 «Sex and Drugs and Sausage Rolls» (1999) (входит в цикл «The Brentford Trilogy»)
 «Waiting for Godalming» (2000)
 «Web Site Story» (2001)
 «Fandom of the Operator» (2001)
 «The Hollow Chocolate Bunnies of the Apocalypse» (2002)
 «The Witches of Chiswick» (2003)//«Чисвикские ведьмы»
 «Knees Up Mother Earth» (2004) (входит в цикл The Brentford Trilogy)
 «The Brightonomicon» (2005) (входит в цикл The Brentford Trilogy)
 «The Toyminator» (2006)
 «The Da-da-de-da-da Code» (2007)
 «Necrophenia» (2008)
 «Retromancer» (2009)
 «The Japanese Devil Fish Girl and Other Unnatural Attractions» (2010)
 «The Mechanical Messiah and Other Marvels of the Modern Age» (2011)
 «The Educated Ape and Other Wonders of the Worlds» (2012)
 «The Chickens of Atlantis and Other Foul and Filthy Fiends» (2013)
 «The Abominable Showman» (2014)
 «I, Robert» (2015) (автобиография)

Антологии, содержащие произведения Роберта Рэнкина 
 The Mammoth Book of Comic Fantasy (1998)

Рассказы 
 «The Boscombe Walters Story» (1996)

Иллюстрированные работы 
 The Bumper Book of Ficts Neil Gardner, иллюстрирована Робертом Рэнкином (2010)
 Empires, написана и иллюстрирована Робертом Рэнкином (2011)
 Alice on Mars, написана и иллюстрирована Робертом Рэнкином (2013)
 The Divine Commodore, написана и иллюстрирована Робертом Рэнкином (2014)

Примечания

Ссылки 
 Order of the Golden Sprout — Официальный фан-клуб писателя (англ.)
 Информация об авторе (англ.)
 Rankin Bibliography and Biography — Библиография Роберта Рэнкина (англ.)
 Страница Роберта Рэнкина на Фантлабе

Писатели-фантасты Великобритании